Sonate pour hautbois et piano peut désigner :

 Sonate pour hautbois et piano de Francis Poulenc
 Sonate pour hautbois et piano de Camille Saint-Saëns
 Sonate pour hautbois et piano de Jean-Louis Capezzali